Thile ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Eduard von Thile (1784–1861), preußischer General der Infanterie und Ritter des Pour le Mérite
 Alexander Heinrich von Thile (1742–1812), preußischer Generalleutnant
 Carl Gottfried von Thile (1706–1793), preußischer hoher Beamter und Experte für das Steuerwesen
 Chris Thile (* 1981), US-amerikanischer Musiker

 Hermann von Thile (1812–1889), deutscher Diplomat
 Hugo von Thile (1817–1894), preußischer General der Infanterie und Ritter des Pour le Mérite
 Ludwig Gustav von Thile (1781–1852), preußischer General der Infanterie und Staatsmann
 Martin von Thile († 1732), preußischer Offizier und Amtshauptmann
 Rudolf von Thile (1826–1893), preußischer Offizier, deutscher Generalleutnant 

Thile ist Namensteil folgender Personen:

Siehe auch: 
 Thiele (Begriffsklärung)
 Thilenius
 Thilo
 Tiele (Begriffsklärung)
 Tile